Un robot de correu brossa (en anglès: Spambot) és un programa informàtic dissenyat per facilitar l'enviament de correu brossa. Aquests robots solen crear comptes en diferents llocs web i enviar missatges de correu brossa per mitjà d'ells.

Correu electrònic 
Els robots de correu brossa que actuen per correu electrònic agafen adreces de correu electrònic que troben aInternet i creen llistes amb aquestes adreces per enviar-los correu electrònic no sol·licitat, també conegut com a correu brossa o spam. Aquests robots de correu brossa són rastrejadors web que buscant per exemple a llocs web i grups de discussió, poden recopilar adreces de correu electrònic. Com que les adreces de correu electrònic tenen un format distintiu, aquests robots de correu brossa són fàcils de codificar.

S'han dissenyat una sèrie de programes i estratègies que tenen com objectiu evitar l'ús dels robots de correu brossa. Una d'aquestes tècniques s'anomena en anglés address munging i consisteix en disfressar una adreça de correu electrònic per aconseguir que només un lector humà (i/o un navegador web controlat per humans) la pugui interpretar, però que els robots de correu brossa no l'identifiquin com un correu. Tot i així els robots de correu brossa han evolucionat i ara els més sofisticats tenen tècniques per recuperar adreces de correu electrònic que han estat disfressades. Hi ha tècniques alternatives al address munging que també serveixen per evitar als robots de correu brossa. Aquestes tècniques s'anomenen tècniques transparents i inclouen pràctiques com mostrar tota o part de l'adreça de correu electrònic com a imatge i no com a text, substituir alguns caràcters de l'adreça per referències HTML equivalents o escriure l'adreça com un text amb l'ordre dels caràcters barrejat que després, en el moment de la visualització, es col·locat en ordre llegible mitjançant CSS. .

Fòrums 
Els robots de correu brossa que actuen en fòrums es dediquen a navegar per Internet buscant wikis, blocs, fòrums i altres tipus de formularis web que després utilitzen com a mitjà per enviar contingut enganyós. Sovint utilitzen la tecnologia OCR, que permet a les intel·ligències artificials reconèixer símbols i caràcters, per evitar els CAPTCHA .

Els missatges de correu brossa que envien aquests robots poden saber quin es el seu públic i adreçar-se a ell. Per fer-ho poden utilitzar tècniques de màrqueting o fins i tot phishing dirigides directament als lectors del fòrum. Això dificulta als usuaris diferenciar entre les publicacions reals i les les generades per un bot.  A part d'aquests missatges, en els fòrums trobem un altre tipus de correu brossa que no està pensat perquè el llegeixin humans. Son els missatges que es publiquen per augmentar el nombre d'enllaços a un lloc web en concret i que tenen l'objectiu d'augmentar rànquing en cercadors del web enllaçat.

Una de les tècniques que poden utilitzar els fòrums per evitar que els robots de correu brossa pengin publicacions automatitzades a la seva pàgina es exigir a les persones que publiquen contingut en la seva web que confirmin la seva intenció de publicar per correu electrònic. Com que la majoria dels robots de correu brossa utilitzen una adreça de correu electrònic falsa quan publiquen és poc probable que responguin cap sol·licitud de confirmació per correu electrònic amb èxit. Tot i així alguns robots de correu brossa si poden proporcionar adreces de correu electrònic vàlides que poden fer servir per confirmar la pujada de les seves publicacions. Un altre mètode en contra del correu brossa que s'ha vist que és útil son les preguntes de seguretat. Resulten eficaces perquè normalment els robots de correu brossa no poden respondre aquestes preguntes quen es registren en el fòrum. Per un altre costat en diversos fòrums, la publicació repetida de correu brossa fa que la pàgina classifiqui a qui fa aquestes publicacions, encara que sigui una persona, com a "spambot".

Twitter 
Un Twitterbot és un programa que funciona en la xarxa social de microblogging Twitter i que serveix per produir publicacions automatitzades o per seguir automàticament a alguns usuaris Hi han diverses formes de Twitterbots. Per exemple, molts serveixen com a correu brossa persuadint als usuaris perquè facin clics als enllaços promocionals.  Altres responen a usuaris o "retuitegen" automàticament  en resposta a piulades que inclouen una paraula o frase determinada. Aquestes piulades automàtiques sovint es consideren divertides o ximples.  Fins i tot hi han usuaris de Twitter que programen Twitterbots com recordatoris.

Referències

Enllaços externs 
 Llista de correu de discussió de botnet
 Harvester Killer: lluita contra els robots de correu brossa
 Fight Spam: uneix-te al projecte Spambot Honeypot de Byteplant
 BotScout: servei anti-bot dedicat a combatre el correu brossa del fòrum
 Spambot Compte! - informació sobre com evitar, detectar i assetjar els robots de correu brossa
 Bot-trap: un mal bloquejador de robots web
 Article traduit des de: https://en.wikipedia.org/wiki/Spambot

Programari de xarxa